Miejscowości w USA:
 Anoka – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Anoka – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Anoka (ang. Anoka County) – w stanie Minnesota